ANR se poate referi la:

 Asociația Nevăzătorilor din România
 Agenția Națională pentru Romi
 Autoritatea Navală Română
 Arhivele Naționale ale României

Acronime de trei litere